Алекса́ндр Куренно́й:
 Куренной, Александр Аввакумович (1865—1944) — русский художник, реставратор.
 Куренной, Александр Игоревич (род. 1979) — руководитель пресс-службы «Единой России», ведущий программы «Арсенал» на радиостанции «Эхо Москвы».
 Куренной, Александр Михайлович (род. 1947) — российский учёный-правовед.